Бриње може да се односи на:

 Бриње, насељено место у Хрватској
 Бриње (Мен и Лоара), насељено место у Француској, у департману Мен и Лоара
 Бриње (Рона), насељено место у Француској, у департману Рона